Игорь Лебеденко:
* Лебеденко, Игорь Владимирович (род. 1983) — российский футболист.
 Лебеденко, Игорь Юльевич (род. 1952) — советский и российский учёный.